Аллу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта.
 Бернар Аллу (фр. Bernard Allou, нар. 19 червня 1975) — французький футболіст.